Szwajcaria:
 Aargau (pol. Argowia) – kanton

Inne:
 Aargau – planeta